Кочиев () — осетинская фамилия. Известные носители:

 Кочиев, Александр Васильевич (род. 1956) — российский шахматист, международный гроссмейстер (1977), заслуженный тренер России. 
 Кочиев Алексей Архипович (род. 1947) — доктор физико-математических наук, зав. кафедрой Московского землеустроительного университета.
 Кочиев, Бега (? — 1830) — предводитель восстания осетин в Чесельтском ущелье. В Осетии считается народным героем.
 Кочиев, Егор Эрихович (род. 1969) — глава официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Южная Осетия.
 Кочиев, Константин Георгиевич (1913—1946) — Герой Советского Союза.
 Кочиев, Станислав Яковлевич (род. 1954) — председатель Парламента Республики Южная Осетия, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Южной Осетии.
 Кочиев, Юрий Маркозович (1936—2005) — писатель, поэт, сценарист.